Die Saison 2015/16 der Wysschaja Hockey-Liga war die 24. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse und die sechste seit Umstrukturierung der Liga.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Der HK Lipezk und HK Kuban Krasnodar zogen sich aus finanziellen Gründen aus der Liga zurück.
 Swesda Tschechow, Swesda-WDW Dmitrow und Chimik Woskressensk wurden als Expansionsteams in die Liga aufgenommen.
 Kristall Saratow kehrte in die Spielklasse zurück.
 Der SKA-Karelija wurde nach Sankt Petersburg umgesiedelt und änderte seinen Namen in SKA-Newa Sankt Petersburg.

Modus 
Die Liga umfasst 26 Teilnehmer (24 russische und zwei kasachische). Diese bestreiten jeweils in Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga, woraufhin jede Mannschaft insgesamt 50 Spiele in der Hauptrunde bestreitet. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Einzelnachweise 

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2015/16